Моусон может означать:

 Моусон, Алфи (род. 1994) — английский футболист.
 Моусон, Дуглас (1882—1958) — известный австралийский исследователь Антарктики.
 Моусон (антарктическая станция) — австралийская антарктическая станция.
 Моусон (Канберра) — пригород Канберры.

См. также 
 Моусон-Пик
 Море Моусона